Barraca — tipo de abrigo
Barracas (Espanha) — município na província de Castelló, Comunidade Valenciana, Espanha
Barracas (Buenos Aires) — bairro da Argentina
Club Sportivo Barracas — clube de futebol da Argentina
Barracas (Carbonária) — organização de base da Carbonária Portuguesa